Air Congo bezeichnet folgende Fluggesellschaften:

 Name der Air Zaïre (1971–1995) von 1961 bis 1971
 Air Congo (2021), im Jahr 2021 neu gegründeter zweiter Flagcarrier der Demokratischen Republik Kongo